Ермолинский сельсовет

 Ермолинский сельсовет — в Истринском (1939—1957, 1960—1963, 1965—1994), Красногорском (1957—1960) и Солнечногорском (1963—1965) районах Московской области
 Ермолинский сельсовет — в Талдомском (1954—1963, 1965—1994) и Дмитровском (1963—1965) районах Московской области